Amiga (in mehreren romanischen Sprachen für ‚Freundin‘) steht für:
 Amiga, Heimcomputer-Plattform von Commodore
 Amiga arnaca, einzige bekannte Art der Schmetterlingsgattung Amiga aus der Familie der Edelfalter
 Amiga (Plattenlabel), ehemaliges Musiklabel

Amiga ist der Familienname von:
 Coral Amiga, Schauspielerin

Siehe auch:
 Amica